Meiji (car)
Meiji (razdoblje)
Meijijevska revolucija
Meiji (morska planina)
Ustav Japanskog Carstva, Meijijevski ustav, Ustav Meiji
Meiji (jingu), carsko šintoističko svetište
Meiji Yasuda Seimei Hoken, osiguravajuće društvo